Tatjana Mannima (ur. 10 stycznia 1980 r. w Kiviõli) – estońska biegaczka narciarska, dwukrotna zwyciężczyni FIS Marathon Cup.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Tatjana Mannima pojawiła się w 2000 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie. Na imprezie tej jej najlepszym wynikiem było 44. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Trzy lata później, 9 lutego 2003 roku zajęła trzecie miejsce w największym estońskim maratonie narciarskim - Tartu Maraton. Było to jej pierwsze podium w zawodach należących do cyklu FIS Marathon Cup. W kolejnych latach jeszcze kilkakrotnie stawała na podium maratonów, najlepsze wyniki osiągając w sezonie 2012/2013, który ukończyła na pierwszej pozycji w klasyfikacji generalnej, mimo iż nie wygrała żadnego biegu. W Pucharze Świata zadebiutowała 7 stycznia 2006 roku w Otepää, zajmując 32. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła ponad rok później - 17 marca 2007 roku Oslo, gdzie zajęła 28. pozycję na dystansie 30 km klasykiem. W sezonie 2006/2007 punktowała jeszcze tylko raz i ostatecznie zajęła 95. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2006 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie jej najlepszym wynikiem było siedemnaste miejsce w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver najlepiej wypadła w biegu na 30 km stylem klasycznym, który ukończyła na 41. miejscu. Na mistrzostwach świata najlepsze wyniki osiągnęła podczas MŚ 2013 w Val di Fiemme, gdzie była trzynasta w sztafecie, a indywidualnie zajęła 31. miejsce na dystansie 30 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 16.
 sezon 2004/2005: 27.
 sezon 2008/2009: 7.
 sezon 2009/2010: 9.
 sezon 2011/2012: 7.
 sezon 2012/2013: 1.
 sezon 2013/2014: -
 sezon 2014/2015: 1.
 sezon 2016: -
 sezon 2017: 4.
 sezon 2018: -
 sezon 2019: 2.

Miejsca na podium

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Kiviõli